A kaukázusi avar ábécé a kaukázusi avar nyelv (a kaukázusi avarok nyelve) írására használatos. Az írást 1938-ban, a cirill írás módosításával alakították ki (1928 és 1937 között latin betűkel írták, előtte az arab írás volt használatos.

Megjegyzések

Az 1928-37-es latin ábécé
Az 1928 és 1937 között használt latin ábécé, zárójelben a mai cirill megfelelőkkel:

A (А), B (Б), C (Ч), Ç (ЧӀ), D (Д), E (Е/Э), F (Ф), G (Г), Ƣ (Гъ), H (Гь), H̨ (ГӀ), Ħ (ХӀ), I (И), J (Й), K (К), L (Л), L̨ (Kь), Ł (Лъ), M (М), N (Н), O (О), P (П), Q (Xъ), Q̠ (Къ), R (Р), S (С), Ş (Ш), S̷ (Ц), T (Т), T̨ (ТӀ), U (У), V (В), X (Х), X̨ (Хь), X̶ (Ъ), Z (З), Z̨ (ЦӀ), Z̵ (Ж)

További információk
Omniglot.com
Transliteraion of Non-Roman Scripts

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék